Górne peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Górne, un village dans la voïvodie de Lublin
 Górne, un village dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Górne, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie